Dmytro Čumak – schermidore ucraino
 Dmytro Čumak – sollevatore ucraino